US Open 2016 a fost cea de-a 136-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 29 august – 11 septembrie 2016, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

În competiția masculină de simplu, Stan Wawrinka l-a învins în finală pe campionul en-titre, Novak Djokovic.

Angelique Kerber a învins-o pe Karolína Plíšková la simplu feminin pentru a deveni prima jucătoare germană care a câștigat turneul de la Steffi Graf în 1996. Campioana feminină la simplu 2015, Flavia Pennetta, nu și-a apărat titlul, deoarece se retrăsese la sfârșitul sezonului 2015.

Acest turneu s-a dovedit a fi ultimul din cariera fostei jucătoare nr. 1 în lume și campioană feminină la French Open 2008, Ana Ivanovic, care și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist la sfârșitul anului.

Campioni

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte

Seniori

Juniori

Premii în bani
Premiile totale în bani pentru US Open 2016 au fost de 46,3 milioane de dolari, o creștere cu 10% față de anul trecut. Din acest total, un record de 3,5 milioane de dolari a mers către campionii la simplu masculin și feminin. Acest lucru a făcut ca US Open să fie cel mai profitabil și cel mai bine plătit Grand Slam de tenis din lume, depășind Wimbledon în fondul total de premii în bani. Premiile în bani pentru turneul de calificare la US Open au crescut, de asemenea, cu 10%, la 1,9 milioane de dolari.

Note

Referințe

2016
2016 în tenis
2016 în Statele Unite ale Americii